Jettenbach puede hacer referencia a varios municipios alemanes:
Jettenbach, municipio del estado de Renania-Palatinado.
Jettenbach, municipio del estado de Baviera.